Марија се може односити на:
 Марија (име), женско име
 Марија (мини-серија), колумбијска мини-серија из 1991. године
 Марија (серија), југословенска серија из 1977. године

 Марија (филм), југословенски филм из 1976. године
 Марија (жена Јована Владислава), је била бугарска царица, супруга Јована Владислава
 Марија (жена Константина V), била је византијска царица, друга супруга византијског цара Константина V
 Марија (жена Лава III), је била византијска царица, жена цара Лава III Исавријанца
 Марија (национални парк), национални парк у Аустралији
 Марија (песма Индире Радић),
 Марија, кнегиња од Лихтенштајна
 Марија, краљица Мађарске
 Марија, краљица Шкотске
 Марија (певачица)
 Марија (ћерка Маврикија)